Haraldsson est un patronyme suédois et islandais dérivé du prénom scandinave Harald. Il est notamment porté par :
 Björn Hlynur Haraldsson (1974–), acteur islandais ;
  (1969–), musicien et chanteur islandais ;
 Erlend Haraldsson (mort en 1156), co-comte des Orcades entre 1154 et 1156 ;
  (1931–), parapsychologue et scientifique islandais ;
 Hákon Arnar Haraldsson (2003-), footballeur islandais
 Ingemar Haraldsson (1928–2004), ancien joueur de football suédois ;
 Ivarr Haraldsson (mort en 1054), roi de Dublin de 1038 à 1046 sous le nom d'Ivarr III ;
 Jean Haraldsson (mort en 1231), Jarl des Orcades et comte de Caithness de 1206 à 1231 ;
 Johanna Haraldsson (1980), homme politique suédois ;
 Magnus Haraldsson, co-roi de Norvège de 1142 à 1145.

Voir aussi 
 Haraldsen

Homonymie de patronyme islandais
Homonymie de patronyme suédois